Il toponimo Písečné può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca

Písečné, comune nel distretto di Jindřichův Hradec
Písečné, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou